Cojedes puede referirse a:

 Cojedes, estado de Venezuela.
 Cojedes, localidad de Venezuela.
 Provincia de Cojedes, antigua entidad territorial de Venezuela.
 Río Cojedes, cauce de agua en los Llanos venezolanos.